Waasner ist der Familienname folgender Personen:

 Saara Waasner (* 1981), deutsche Regisseurin
 Sven Waasner (* 1979), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Wasner